Шевалье де Сакс (Chevalier de Saxe) — галлизированное имя побочных сыновей представителей Саксонского правящего дома, принятых в рыцари Мальтийского ордена:

 Иоганн-Георг Саксонский (1704—1774) — внебрачный сын курфюрста Августа Сильного
 Йозеф Саксонский (1767—1802) — морганатический сын внука означенного выше курфюрста, Франца Ксаверия